Брандмауер (настінне панно) — вид зовнішньої реклами, це повнокольорове зображення великих, нестандартних розмірів, що розміщуються на фасадах будинків з потрібної сторони або будь-яких інших будівель.

 
Зовнішня реклама